Il toponimo Silwizya può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Silwizya, comune del distretto di Chililabombwe
Silwizya, comune del distretto di Lusaka